plaats in de Amerikaanse staat Minnesota: Clontarf (Minnesota)
 historische plaats in Ierland, onderdeel van Dublin: Clontarf (Ierland)